Alessandro Lambruschini (1965 -), athlète italien. 
 Luigi Lambruschini (1776 - 1854), cardinal secrétaire d'État et diplomate pontifical.
 Armando Lambruschini (1924 - 2004), amiral argentin.

Voir aussi 
 

Patronyme italien